La stagione 1987-1988 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'HC Lugano.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Promozioni
L'EHC Olten e l'HC Ajoie vengono promossi in LNA a scapito dei SCL Tigers e dell'HC Sierre.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1988
Hockey su ghiaccio nel 1987
Hockey su ghiaccio nel 1988